Gevangenschap (dier)
Hechtenis, gevangenschap van een mens vanwege straf of gerechtelijk onderzoek

Zie ook
Gevangenis